Пульсометр-монитор сердечного ритма — устройство персонального мониторинга частоты сокращений сердца в реальном времени или записи его для последующего исследования.

 Пульсометр (Pulsometer pump)- Беспоршневой насос созданный в конце 19-го века на основе Машины Севери и широко использовавшийся в рудном деле.